Franz Ziereis – militare tedesco, comandante del campo di concentramento di Mauthausen
 Markus Ziereis – calciatore tedesco, attaccante
 Philipp Ziereis – calciatore tedesco, difensore